Бланзак може да се односи на:

 Бланзак (Горња Вијена), насељено место у Француској, у департману Горња Вијена
 Бланзак (Горња Лоара), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Бланзак Поршерес, насељено место у Француској, у департману Шарант
 Бланзак ле Мата, насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант